Спасское сельское поселение — сельское поселение в составе Тарногского района Вологодской области.

Центр — деревня Никифоровская.

География 
Расположено на северо-западе района. Граничит:
 на востоке с Тарногским сельским поселением,
 на юге с Заборским и Верховским сельскими поселениями,
 на западе с Коленгским сельским поселением Верховажского района,
 на севере с Архангельской областью.

История 
В 1552—1555 годах Кокшеньгский стан, в состав которого входили Илезская, Верхнекокшеньгская, Озерецкая, Ломбужская, Шевденицкая, Усть-Уфтюгская, Чуломацкая, Долговицкая, Ромашевская, Лохотская, Заборская, Поцкая, Верховская, Спасская, Минская, Заячерицкая, Ракульская, Кулойская и Усть-Кулойская волости, был в составе Важского уезда.

В 1929 году Минский и Заячерецкий сельсоветы Спасской волости Тотемского уезда вошли в состав Устьянского района Няндомского округа Северного края РСФСР.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. На территории современного Спасского сельского поселения существовали сельсоветы:
 Верхнеспасский (ОКАТО 19 242 808): 24 населённых пункта, центр — деревня Никифоровская,
 Нижнеспасский (ОКАТО 19 242 832): 20 населённых пунктов, центр — деревня Наумовская.

Спасское сельское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В его состав вошли Верхнеспасский и Нижнеспасский сельсоветы.

16 апреля 2012 года в Нижнеспасском сельсовете образована новая деревня Дубровская.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 45 населённых пунктов, в том числе
43 деревни,
1 посёлок,
1 село.

 Новообразованные населённые пункты
Деревня Дубровская зарегистрирована 16 апреля 2012 года постановлением правительства Вологодской области.

Примечания 

Муниципальные образования Тарногского района
Сельские поселения Вологодской области